est une expression anglo-saxonne signifiant « les travaux ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 
 , film de .

Télévision 
Chaîne
 , chaîne de télévision américaine émettant depuis le .

Séries télévisées
 , série télévisée diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée diffusée du  sur .

Musique 
 , studio d'enregistrement situé à  (Royaume-Uni).

Albums
 , album de Bananarama sorti le  ;
 , album du groupe The Corrs sorti le  ;
 , album d'Echo and the Bunnymen sorti le  ;
 , album de Faith No More sorti le  ;
 , album de Jonatha Brooke sorti le  ;
 , album de Nik Kershaw sorti le  ;
 , album de Phil Beer sorti le  ;
 , album du groupe Queen sorti le  ;
 , album des Spiers and Boden sorti le  ;
 , album des The Wildhearts sorti le .

Voir aussi